Vittorio Parisi può riferirsi alle seguenti persone:

Vittorio Parisi (1892-1955), cantante italiano
Vittorio Parisi (1957), direttore d'orchestra italiano
Vittorio Parisi (1936), politico e accademico italiano